Younes Larhrib (né le 7 décembre 1991 à Rabat) est un médecin urgentiste et entrepreneur marocain.

Biographie 
Après avoir fait ses études primaires et secondaires à Rabat, Younes Larhrib décide de poursuivre sa formation de médecin généraliste en Europe entre 2011 et 2018.

En 2021, il commence des études de droit dans la faculté Hassan 2 Ain Sbaa.

Carrière 
En 2019, il fait son retour au Maroc afin d'aider son père Mohamed Larhrib, chirurgien également, dans la gestion de ses cliniques Salé-Tabriquet et Maternité de l’Opéra.

Younes Larhrib est également entrepreneur actif dans l'immobilier et la construction avec la société Tweet Investment. Créée en 2019, l'entreprise est spécialisée dans la construction d’immeubles d’habitation et de structures hospitalières.

Actif dans le domaine associatif, Younes Larhrib dirige avec son père l’association Annajda qui organise principalement des campagnes médicales pour la population en besoin au Maroc.

Lors des élections 2021, il réussit à obtenir un siège dans le conseil communal de la ville de Salé.

En octobre 2021, il annonce la prochaine inauguration d'une grande clinique à Tifelt nommée 3Z (en référence à Zaer Zemmour Zayan.

Notes et références 

Naissance en décembre 1991
Naissance à Rabat
Chirurgien marocain
Entrepreneur marocain